Зантоксилум, или Жёлтодревесник () — род деревянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Деревья, кустарники или лианы. Стебли голые или волосистые, иногда с шипами и колючками. Листья очередные, непарноперистые. Цветки мелкие, желтовато-зеленоватые или белые, обоеполые или однополые. Околоцветник простой или двойной, состоит из 3—5-лопастной чашечки и 3—5-лепестного венчика, 3—5 тычинок и пестика с 1—5 столбиками. Плод — двустворчатая коробочка. Семена шарообразные.

Таксономия 
Род Зантоксилум включает более 170 видов, в том числе:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рутовые